Коджаелі — провінція в Туреччині.
 Коджаелі або Віфінський півострів — півострів у Туреччині.
 Коджаелі — колишня назва міста Ізміт.
 Коджаелі або Ізміт — санджак Османської імперії в  1888—1922 роках.